Ульянко, Павел Николаевич (; род. , Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Биография 
Павел Ульянко — воспитанник минской СДЮШОР №10, занимался у тренеров Михаила Аркадьевича Феймана и Германа Геннадьевича Радюка.

Игровую карьеру начинал в белорусских клубах «Автозаводец-Дженти» и РТИ-ОЗАА, становился призёром чемпионата Беларуси.

В 2000 году по приглашению  Олега Львовича Кима перешёл в российский клуб «Союз» из Заречного, впоследствии выступал под руководством этого наставника в клубах «Химик-Автодор» и ЦСК ВВС-Самара. В составе самарского клуба стал обладателем Кубка вызова ФИБА в сезоне 2006/2007.

С 2007 года выступал за украинские клубы, в составе клуба «Говерла» из Ивано-Франковска стал бронзовым призёром чемпионата Украины в сезоне 2010/2011.

По опросу газеты «Прессбол» стал лучшим баскетболистом Беларуси 2010 года.

В сезоне 2011/2012 выступал в клубе «Калев/Крамо» из Таллина, выиграл с ним чемпионат Эстонии.

В 2012 году вернулся в Белоруссию, выступал за клуб «Цмоки-Минск», выиграл с ним по 5 раз чемпионат и Кубок Беларуси.

Являлся игроком сборной Беларуси по баскетболу с 1998 по 2013 год, был её капитаном.

Завершил игровую карьеру в сентябре 2017 года.

Женат, имеет двух детей.

Достижения 
 Чемпион Беларуси 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17.
 Серебряный призёр чемпионата Беларуси 1998/99.
 Бронзовый призёр чемпионата Беларуси 1999/2000.
 Обладатель Кубка Беларуси 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
 Чемпион Эстонии 2011/12.
 Бронзовый призёр чемпионата Украины 2010/11.
 Обладатель Кубка вызова ФИБА 2006/07.

Примечания

Ссылки 
 Павел Ульянко на сайте Белорусской федерации баскетбола

Баскетболисты Белоруссии
Игроки БК РТИ
Игроки БК «Союз» Заречный
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Политехника-Галычина»
Игроки БК «Пульсар»
Игроки БК «Говерла»
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Цмоки-Минск»